Le tournoi Black Ball Squash Open 2021 est l'édition féminine 2021 du tournoi Black Ball Squash Open qui se déroule du 12 au 18 mars 2021 au Caire. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Platinum et il est doté de  de prix. 

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et deux wild cards Nadeen Kotb et Malak Fathy.

Le  tour voit l'affrontement de la Française Mélissa Alves et de l'Américaine Olivia Fiechter, très proches au classement et qui se termine par la victoire de cette dernière dans un match long de  après avoir eu deux balles de match de le  jeu et sauvé trois balles de match dans le  et dernier jeu.

Nouran Gohar, la  joueuse mondiale doit déclarer forfait pour son match du  tour  pour avoir enfreint les protocoles COVID-19.

En finale, la  mondiale et championne du monde Nour El Sherbini l'emporte face à l'Américaine Amanda Sobhy prenant sa revanche de la précédente édition.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Ball Squash Open masculin 2021
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 

2021
Sport en Égypte en 2021
PSA World Series 2021
Sport en mars 2021